Mercedes-AMG GT Concept — концептуальный автомобиль немецкой торговой марки Mercedes-Benz, представленный на Женевском автосалоне в начале марта 2017 года в рамках комплексного проекта по чествованию 50-летнего юбилея с момента основания подразделения Mercedes-AMG. Является первой моделью бренда в особой серии «EQ Power+» и третьим полностью самостоятельно разработанным продуктом подразделения Mercedes-AMG. Концепт-кар представляет собой четырёхдверное купе с гибридным силовым агрегатом, которое должно составить конкуренцию таким моделям, как Audi A7, BMW 6 GranCoupe и Porsche Panamera. По сообщению британского автомобильного издания Autocar и ряда иных СМИ серийная версия автомобиля поступит в продажу в 2018—2019 годах.

История 

Концептуальная четырёхдверная модель Mercedes-AMG GT Concept была представлена в начале марта 2017 года на Женевском автосалоне и третьим продуктом компании, после спорткаров SLS AMG и AMG GT, самостоятельно разработанным подразделением Mercedes-AMG. Согласно официальному заявлению представителей немецкого концерна, автомобиль продолжает рост семейства Mercedes-AMG GT. Глава подразделения Mercedes-AMG Тобиас Моерс пояснил, что новинка создана на основе модульной платформы «MRA» от серийных Mercedes-Benz C-/E-классов, а не на основе спортивного купе Mercedes-AMG GT. По предположениям автомобильных СМИ, серийная версия концепта придёт на смену существующей петидверной версии CLS-класса в кузове «Shooting Brake».

В рамках концептуального автомобиля дебютировал ряд новых технологических решений, в том числе дневные ходовые огни и задние фонари из активных нановолокон. В оформлении внешнего вида Mercedes-AMG GT Concept использованы элементы активной аэродинамики по бокам, решётка радиатора в стиле «Panamericana» с вертикальными рёбрами, окрашенными в красный цвет, а зеркала заднего вида заменены видеокамерами. Часть кузовных панелей, включая аэродинамический обвес, сделана из углепластика.

Силовая установка концепт-кара AMG GT Concept представлена гибридным двигателем, в котором электромотор сочетается с бензиновым четырёхлитровым битурбо V8. Суммарная мощность модели составляет 600 кВт (805 лошадиных сил), благодаря чему автомобиль может разгоняться с 0 до 100 км/ч меньше чем за три секунды. Концепт-кар имеет возможность двигаться исключительно на электротяге, только с помощью ДВС или сочетая работу обоих агрегатов. Модульный блок аккумулирования энергии является более мощным, чем обычные гибридные батареи, но в то же время более компактным и лёгким. Пополнять запас энергии аккумуляторов, ёмкость которых пока не раскрывается, можно как с помощью ДВС (используя его как генератор), так и с помощью рекуперации энергии. Четырёхдверное купе оснащено системой полного привода 4MATIC и возможностью распределения крутящего момента отдельно на каждое колесо (в соответствии с принципом «Torque Vectoring»). Для управления высокой мощностью двигателя применяется высокоэффективная композитная керамическая тормозная система AMG. Тормозные суппорты окрашены в бронзовый цвет и оснащаются фирменной надписью «AMG Carbon Ceramic».

Запуск спортивной модели немецкого производителя, по сообщению автомобильных СМИ, ожидается в сентябре 2018 года. Изначально автомобиль будет представлен исключительно с бензиновым двигателем мощностью около 600 лошадиных сил, но позже (предположительно в 2019 году) модельный ряд пополнит более мощный вариант с представленной в рамках концепта гибридной силовой установкой.

Описание

Экстерьер 

Дизайн экстерьера модели AMG GT Concept продолжает развивать идеи, применённые на автомобиле Mercedes-AMG GT. Тем не менее, автомобиль получил практичный для повседневного применения четырёхдверный кузов с большими задними дверьми, сохранив при этом динамический характер оформления. Концепт-кар представляет собой синтез философии дизайна «Sensual Purity» в сочетании со спортивным характером продуктов подразделения Mercedes-AMG. По словам представителей компании, модель демонстрирует характер дизайна будущего автомобиля, который пойдёт в серию.

Переднюю часть кузова украшает решётка радиатора в стиле «Панамерикана» (с вертикальными передвижными ламелями, окрашенными по бокам в красный цвет), большие воздухозаборники и заострённая, зауженная светодиодная оптика с технологией наноактивных волокон и трёхмерным эффектом освещения. Подвижные радиаторные жалюзи в центральном и боковом воздухозаборниках призваны улучшить аэродинамику автомобиля и вдохновлены активной системой управления воздухом AIRPANEL модели AMG GT R. Широкий капот простирается прямо к колёсным аркам. Лакокрасочное покрытие красного оттенка с эффектом жидкого металла призвано также подчеркнуть спортивный характер концепт-кара. Широкую заднюю часть кузова с плавным наклоном стекла к крышке багажника украшают такие же тонкие горизонтальные фонари и фирменная эмблема компании. В задней оптике применена новая технология освещения, которая расположена под трёхмерной линзой фонарей. Ребристый модуль охлаждения встроен в объектив и служит средством отвода выработанного тепла наружу. Особыми элементами дизайна хвостовой части являются широкий диффузор из углеродного волокна, изогнутый вниз по бокам, а также центральная отделка выхлопной трубы, напоминающая Mercedes-AMG GT R.

Боковой внешний вид автомобиля формируется гладкими формами, бескаркасными стойками, боковыми порогами из углеродного волокна и внешними зеркалами, роль которых выполняют аэродинамически эффективные миниатюрные камеры, известные как «зеркальные камеры». Передние крылья модели украшены шильдиками «EQ Power+», сообщающими о повышенной мощности транспортного средства, достигнуто с применением гибридных технологий. Завершают образ широкие колёсные арки, в которых расположены большие колёсные диски с тонкими спицами, что позволяют рассмотреть высокоэффективную композитную тормозную систему AMG. Тормозные суппорты окрашены в бронзовый цвет и имеют надпись «AMG Carbon Ceramic».

Интерьер 
Интерьер автомобиля остался нераскрытым: салон концепт-кара на выставке был скрыт от посторонних глаз при помощи тонированных чёрных стекол. Предполагается, что салона автомобиля позаимствован полностью или частично у моделей Mercedes-AMG GT R и GT C. Единственное, что известно о будущей серийной версии концепт-кара это тот факт, что у него внутри будет четыре индивидуальных кресла (хотя возможна и пятиместная версия, так как пятидверный Mercedes-AMG GT прочат на замену малопопулярному универсалу CLS Shooting Brake).

Двигатель 
Mercedes-AMG GT Concept оснащается гибридным ДВС: наиболее современным битурбированным бензиновым двигателем V8 с рабочим объёмом в 4 литра и высокопроизводительным электромотором. Гибридный агрегат разработан силами спецподразделения Mercedes-AMG High Performance Powertrains GmbH при участии команды Формулы-1 Mercedes-AMG Petronas. Концепт-кар имеет сбалансированное распределение нагрузки на ось. Полностью изменяемый привод AMG 4MATIC+ также соединён с электродвигателем (при помощи заднего редуктора), который способен управлять задними колёсами и служить в качестве дополнительного ускорителя. Управлением и передачей мощности занимается девятиступенчатая АКП 9G-Tronic. Трансмиссия отдаёт мощность на передние колёса, однако карданный вал также передаёт крутящий момент и на задние колёса. Благодаря такому сочетанию технологий (которую компания именует «Hybrid Performance Architecture») автомобиль способен выдавать до 600 кВт мощности (более 800 л. с.). Скорость разгона концепт-кара от 0 до 100 км/ч составляет менее 3 секунд. Мощная и при этом компактная и лёгкая батарея заряжается от сети, от системы рекуперации энергии либо за счёт сжигания топлива. При этом аккумулятор имеет масштабируемую архитектуру (то есть различные варианты конечной ёмкости заряда).

Ходовая часть 
Автомобиль не использует платформу от купе и родстеров модели Mercedes-AMG GT с отнесённой к заднему редуктору коробкой передач (данное шасси оказалось слишком сложным, а главное — оно не отвечает требованиям компоновки c полноприводной трансмиссией). В основе конструкции — новое шасси, больше похожее на платформу MRA от седанов C- и E-класса.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Mercedes-AMG GT Concept: Driving Performance of the future 

AMG GT Concept